Ataxia (band), Amerikaanse band
 Ataxia (geslacht), geslacht van boktorren